L'orizzonte – canzone di Nathalie
L'orizzonte – canzone di Eros Ramazzotti
L'orizzonte – romanzo di Patrick Modiano